L'Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 4ª edizione del torneo che si è giocato a Quimper in Francia dal 10 al 16 febbraio 2014 su campi in cemento indoor e aveva un montepremi di  €+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 3 febbraio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Jonathan Eysseric
  Quentin Halys
  Gilles Müller
  Josselin Ouanna

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Mathieu Rodrigues
  Jules Marie
  Rudy Coco
  Gleb Sakharov

Vincitori

Singolare

 Pierre-Hugues Herbert ha battuto in finale  Vincent Millot 7–6(7–5), 6–3

Doppio

 Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti hanno battuto in finale  Toni Androić /  Nikola Mektić 6–4, 6–3

Collegamenti esterni